VNR steht für:

 Von-Neumann-Rechner, siehe Von-Neumann-Architektur, Konzept in der theoretischen Informatik
 Verlag Norman Rentrop, siehe VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft, deutscher Verlag
 Vietnam National Railways, siehe Đường sắt Việt Nam, staatliche Eisenbahngesellschaft Vietnams
 Volksnationale Reichsvereinigung, eine Partei in der Weimarer Republik
 Vereinigte Nationale Rechte, Partei in der Weimarer Republik
 Vanrook Airport, Flughafen in Queensland, Australien (IATA-Code)

Abkürzung